Burnouf är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Émile-Louis Burnouf (1821–1907), fransk orientalist
 Eugène Burnouf (1801–1852), fransk indolog
 Jean-Louis Burnouf (1775–1844), fransk filolog och översättare

Franska efternamn